Dario Mangiarotti (1915–2010) – włoski szermierz, szpadzista, brat Edoardo
 Edoardo Mangiarotti (ur. 1919) – włoski szermierz, szpadzista i florecista